«Проект Невинности» — телевизионный сериал студии BBC, рассказывающий о группе ярких и амбициозных студентов, изучающих право.

Сюжет 
Профессор Джон Форд создает так называемые «Проект Невинности», в котором работает подобранная группа студентов юридического факультета. Они занимаются делами, о которых никто не хочет знать. Их работа —  частично расследование дел  и частично в качестве адвокатов.  — сериал о законе: но не об адвокатах и полиции, а о неудачах в процессе, изъянах системы; о молодых людях с огнём в сердце и здоровым пренебрежением к власти.

Ссылки 
 

Криминальные телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке